Shaun [] ist ein irischer, männlicher Vorname.

Herkunft 
Der Name ist eine anglisiert geschriebene Variante des irischen Namens Seán und stammt von Jean, der französisch-normannischen Form des Namens Johannes, welcher aus dem Hebräischen kommend „der  ist gnädig“ bedeutet.

Die Schreibweise Shaun ist überwiegend im Vereinigten Königreich und Australien verbreitet.

Varianten 
 Shawn
 Seán

Bekannte Namensträger 

 Shaun Alexander (* 1977), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Shaun Baker, britischer Discjockey
 Shaun Bartlett (* 1972), südafrikanischer Fußballspieler
 Shaun Mark Bean (* 1959), britischer Schauspieler
 Shaun Cassidy (* 1958), US-amerikanischer Sänger, Schauspieler und Fernsehproduzent
 Shaun Davey (* 1948), irischer Komponist
 Shaun Deeb (* 1986), US-amerikanischer Pokerspieler

 Shaun Goater (* 1970), bermudischer Fußballspieler
 Shaun Higgerson (* 1984), australischer Radrennfahrer
 Shaun Kenny-Dowall (* 1988), neuseeländischer Rugby-League-Spieler
 Shaun Livingston (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Shaun Maloney (* 1983), schottischer Fußballspieler
 Shaun Micheel (* 1969), US-amerikanischer Golfspieler

 Shaun Newton (* 1975), englischer Fußballspieler
 Shaun Palmer (* 1968), US-amerikanischer Mountainbikerennfahrer und Snowboarder
 Shaun Ryder (* 1962), britischer Sänger
 Shaun White (* 1986), US-amerikanischer Snowboardfahrer
 Shaun Wright-Phillips (* 1981), englischer Fußballspieler

Sonstiges 

 für die Trickfilmfigur Shaun, siehe Shaun das Schaf
 für eine britische Filmkomödie, siehe Shaun of the Dead
 für den Hauptdarsteller in der TV-Sendung, siehe The Good Doctor

Siehe auch 
 Shaunette

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Englischer Personenname